Magura, egy az Árva vármegyében 1840-ben talált vasmeteorit nemzetközi neve, korábban Árva Magurának is nevezték
Települések:
 Magura település Romániában, Beszterce-Naszód megyében
 Magura település Romániában, Brassó megyében
 Magura település Romániában, Hunyad megyében, Martinesd községben
 Magura település Romániában, Hunyad megyében, Felsőcsertés községben
 Biharmagura település Romániában, Bihar megyében

Földrajzi egység:
 Árvai-Magura hegység Szlovákiában
 Podhalei-Magura a Külső-nyugati Kárpátokhoz tartozó hegységlánc (Szlovákia, Lengyelország)
 Szepesi-Magura hegység Szlovákia és Lengyelország határán
 Szilágysomlyói Magura hegy Romániában, Szilágy megyében
 Magura, hegycsúcs Ukrajnában, a Szkolei-Beszkidekben